Ю́рий Рыбако́в: Рыбаков, Юрий Михайлович (род. 1930) — российский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посол СССР и России в Марокко.
 Рыбаков, Юрий Петрович (род. 1939) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. 
 Рыбаков, Юрий Сергеевич (1931—2006) — российский театровед и театральный критик.